Jack puede referirse a:

Cine 
 Jack: película estadounidense protagonizada por Robin Williams.
 Jack: película alemana de 2014 dirigida por Edward Berger.

Nombres 
 Jack, nombre de pila masculino procedente del inglés medio Jankin. Usado originalmente como hipocorístico en inglés de John (Juan en castellano).  También se usa con menor frecuencia como diminutivo de Jackobe o Jacob, Jacobeo en hebreo, o Jacobo en castellano. Actualmente se da igualmente como nombre independiente.

Personajes de ficción 
 Jack Frost: el espíritu del invierno
 Jack: personaje de la trilogía Memorias de Idhún escrita por Laura Gallego García.
 Jack: nombre dado a varios personajes robóticos de la serie de videojuegos Tekken.
 Jack Bauer: personaje protagonista de la serie de televisión 24.
 Jack Shephard: personaje de la serie de televisión Lost.
 Jack Skellington: personaje protagonista de la película de animación The Nightmare Before Christmas.
 Capitán Jack Sparrow: personaje protagonista de la pentalogía de cine Piratas del Caribe.
 Jack O'Neill: personaje de la película Stargate (interpretado por Kurt Russell) y de la serie de televisión Stargate SG-1 (interpretado por Richard Dean Anderson).
 Jonathan "Jack" Donahue Bristow: personaje de la serie de televisión Alias.
 Jack Harkness:personaje interpretado por john barrowman el las serie Doctor Who y Torchwood de la BBC ,Líder del Instituto Torchwood que defiende la tierra de incursiones alienígenas.
 Jack Dawson: personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película de 1997 Titanic.
 Jack Hanma: hijo mayor de Yujiro Hanma, artista marcial basando su estilo en el goudou
 Jack Aubrey: personaje principal de la película Master and Commander: Al otro lado del mundo y de la serie de libros Aubrey-Maturin.
 Jack Torrance: personaje protagonista de la película The Shining. Interpretado por Jack Nicholson.
 Jack el destripador: conocido por sus macabros crímenes en el otoño de 1888 en Whitechapel (Londres).
 Jack Merridew: personaje de la novela El señor de las moscas del novelista inglés William Golding
 Jack Jack: personaje de la película de 2004 Los Increíbles de Disney Pixar.
 Jack Marston: Personaje de Red Dead Redemption e hijo de John Marston.
Jack Ross: Personaje principal de la saga Meses a tu  lado de la célebre escritora Joana Marcus Sastre

Personajes reales 
 Jack Aitken: piloto de automovilismo británico.
 Jack Black: actor estadounidense.
 Jack Brabham: piloto de carreras australiano nacido en 1926, campeón de Fórmula 1 en ,  y .
 Jack Bruno: Tour drummer for Tina Turner's band since 1982 and Joe Cocker's band since 1993
 Jack Chick: creador de Chick Publications nacido en 1924.
 Jack Crawford: campeón de tenis australiano durante los años 30.
 Jack Dempsey: boxeador estadounidense nacido en 1895.
 Jack Doohan: piloto de automovilismo australiano.

 Jack Duarte: actor mexicano.
 Jack Rackham: conocido como Calico Jack o Jack el Calicó, fue un capitán pirata durante el siglo XVIII.
 Jack Greenwell: jugador y entrenador de fútbol inglés de principios del siglo XX.
 Jack Griffin: músico de blues pionero que comenzó a despuntar en los años 30.
 Jack Irons: baterista estadounidense de la banda What Is This?, exmiembro de los Red Hot Chili Peppers.
 Jack Johnson: músico estadounidense nacido en 1975.
 Jack Kerouac: novelista y poeta estadounidense nacido en 1922, integrante de la Generación Beat.
 Jack Kramer: campeón de tenis estadounidense nacido en 1921.
 Jack McDevitt: escritor estadounidense de ciencia ficción nacido en 1935.
 Jack Lambert: jugador de fútbol americano de la NFL nacido en 1952.
 Jack Lemmon: actor de cine estadounidense nacido en 1925, galardonado con el Óscar al mejor actor en 1974.
 Jack London: escritor estadounidense nacido en 1876.
 Jack Nicholson: actor y director de cine estadounidense nacido en 1937.
 Jack Nicklaus: exgolfista profesional estadounidense nacido en 1940.
 Jack Palance: actor estadounidense nacido en 1919.
 Jack Reed: senador por el Partido Demócrata de los Estados Unidos por el Estado de Rhode Island nacido en 1949.
 Jack Rowley: futbolista inglés nacido en 1920.
 Jack Ruby: empresario nocturno y figura secundaria del hampa estadounidense nacido en 1911. Se le conoce por el asesinato de Lee Harvey Oswald
 Jack S. Kilby: ingeniero eléctrico estadounidense nacido en 1923, cogalardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2000.
 Jack Phillips (John George) : operador inalámbrico jefe del RMS Titanic. Nacido en 1887 Farncombe, Inglaterra.

 Jack Sherman: guitarrista de estudio en Los Ángeles.
 Jack Swigert: astronauta de la NASA nacido en 1931.
 Jack Welch: ejecutivo estadounidense nacido en 1935, director de la compañía Jack Welch, LLC.
 Jack Steinberger: físico alemán nacido en 1921, Premio Nobel de Física en 1988.
 Jack Straw: político británico del Partido Laborista nacido en 1946.
 Jack Warden: actor estadounidense nacido en 1920.
 Jack White: compositor, cantante, guitarrista y tecladista del grupo The White Stripes, nacido en 1975.
 Jack Williamson: escritor estadounidense cuyo nombre completo es John Stewart Williamson, conocido como el «Decano de la ciencia-ficción».

Seudónimos y nombres artísticos 
 Jack el Destripador: pseudónimo de un asesino en serie que actuó en Londres a finales del siglo XIX.
 Jack Kirby: nombre artístico del historietista estadounidense judío Jacob Kurtzberg, nacido en 1917.
 Jack Vance: pseudónimo de John Holbrook Vance, escritor estadounidense de fantasía y ciencia ficción.

Botánicos 
 J.R.Jack - James Robertson Jack 1863-1955.
 J.G.Jack - John George Jack 1861-1949 .
 J.B.Jack - Joseph Bernard (Josef Bernhard) Jack 1818-1901. 
 M.A.Jack - Michele A. Jack fl. 1975 
 W.Jack - William Jack 1795-1822.

Miscelánea 
Black Jack: manga de Osamu Tezuka.
Conector de audio (audio jack): conexión para la transmisión de sonido en formato analógico.
JACK Audio Connection Kit: daemon de servidor de sonido profesional para Linux.
 Jack Daniel's: destilería y marca de whiskey de Tennessee.
 Jack Russell Terrier: raza de perro.
 New jack swing: estilo musical surgido a mediados de los años 80.
 Samurai Jack: serie animada emitida por Cartoon Network.

Otras páginas de desambiguación 
 Black jack (desambiguación)
 Jack Coleman (desambiguación)

Referencias